Chromium (qui en anglais désigne le chrome en tant qu'élément, et non lorsqu'il est utilisé en revêtement) peut faire référence à :
 Chromium, navigateur web.
 Chromium OS, projet de développement à la base du système d'exploitation Google Chrome OS.

Voir aussi